Barrientos ist der Familienname folgender Personen:
 Armando Barrientos (1906–1998), kubanischer Fechter
 Baltasar Álamos de Barrientos (1555–1640), spanischer Gelehrter
 Claudio Barrientos (1936–1982), chilenischer Boxer
 Hernando Barrientos (* 1953), kolumbianischer Sportschütze
 Hugo Barrientos (* 1977), argentinischer Fußballspieler
 Isaac Barrientos (* 1966), puerto-ricanischer Boxer
 Jean Pierre Barrientos (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 José Barrientos (1904–1945), kubanischer Sprinter
 Lope de Barrientos (1382–1469), spanischer Bischof und Inquisitor
 Marcelo Barrientos (* 1970), chilenischer Marathonläufer
 María Barrientos (1884–1946), spanische Opernsängerin
 Nicolás Barrientos (* 1987), kolumbianischer Tennisspieler
 Pablo Barrientos (* 1985), argentinischer Fußballspieler
 Raquel Barrientos (* 1974), spanische Judoka

 Sergio Barrientos (* 1986), kolumbianischer Schachspieler
 Simone Barrientos (* 1963), deutsche Politikerin (Die Linke), MdB

Barrientos heißen folgende Ortschaften:
 Villa Barrientos (Inquisivi), Ortschaft in der Provinz Inquisivi, Bolivien
 Villa Barrientos (Warnes), Ortschaft in der Provinz Warnes, Bolivien